Дзаппонета () — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Фоджа.

Население составляет 3063 человека (2008 г.), плотность населения составляет 77 чел./км². Занимает площадь 40 км². Почтовый индекс — 71030. Телефонный код — 0884.

Покровителем коммуны почитается , празднование 12 сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики